La donna esplosiva (titolo originale Weird Science), film del 1985 diretto da John Hughes
 Weird Science, canzone del 1985, del gruppo musicale Oingo Boingo, pubblicata per la colonna sonora di "Weird Science". 
 Weird Science, serie televisiva del 1995
 Weird Science, rivista di fumetti statunitense degli anni cinquanta pubblicata dalla EC Comics
 Weird Science, singolo del 2007, del gruppo musicale britannico Does It Offend You, Yeah?
 Weird Science, band di musica elettronica formata da Steve Aoki e Blake Miller